Crescentius ist der Name von

 Crescentius (Mainz), Bischof von Mainz von 109 bis 127
 Crescentius (Schriftsteller), christlicher Schriftsteller im 4. Jahrhundert
 Crescentius I. Nomentanus († 998), manchmal fälschlicherweise als Johannes I. Crescentius Nomentanus, manchmal als Crescentius II. bezeichnet, römischer Patrizier und Gegenspieler Kaiser Ottos III.

 Crescentius de Theodora († 984), römischer Patrizier und einflussreicher Politiker zur Zeit Kaiser Ottos II.
 Crescentius von Jesi († 1263), Franziskaner 
 Marcellus Crescentius, Kardinal unter dem von 1550 bis 1555 amtierenden Papst Julius III.

 Crescentius Koromandel, Pseudonym des Dichters Christoph Friedrich Wedekind

Siehe auch: 
 Crescentier
 Petrus de Crescentiis